«I Was Born to Love You» () — песня Фредди Меркьюри, была выпущена как сингл и присутствует на альбоме Mr. Bad Guy. После смерти Фредди участники Queen записали более тяжёлую аранжировку песни для альбома Made in Heaven в 1995 году.

На концерте в Японии в 2005 году Роджер Тейлор и Брайан Мэй исполнили акустическую версию песни в туре Queen + Paul Rodgers.

Видеоклип 
Для песни существует два видеоклипа. Первый из них был снят в 1985 году Дэвидом Маллетом на сольную песню Меркьюри. В 2004 году в Японии был снят клип на версию Queen. Он включает себя фрагменты клипа 1985 года, клипов «Living on My Own» и «A Kind of Magic», а также концерта группы на стадионе Уэмбли в 1986 году.

Позиции в чартах

Версия Фредди Меркьюри

Версия Queen

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1996 года
Синглы 1985 года
Синглы EMI Records
Песни Фредди Меркьюри
Песни Queen
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Хард-рок баллады